EG poate fi:
 Egipt, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .eg, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Egipt
 e.g., abreviere pentru exempli gratia, formula latină a expresiei: „spre exemplu”